«Айтыш фильм» — киностудия основана общественным деятелем, кинорежиссером и продюсером Садык Шер-Ниязом в 2006 году под Общественным фондом "Айтыш" в городе Бишкек КР. Целью создания студии являлось развитие киргизского кинематографа путём поддержки творчества талантливой молодежи. Студия производит художественные, анимационные и документально-телевизионные фильмы.

Учредителями киностудии являются Садык Шер-Нияз,Фархад Бекманбетов,  Бакытбек Турдубаев, Акжолтой Бекболотов. Директор киностудии Фархад Бекманбетов.

Фильмография

Награды и участие в фестивалях 
«Парз»
 Участие в Клермонт Феррандском и Гамбургском фестивалях
 Специальный приз жюри Тегеранского международного фестиваля
 Выбор Французского каталога короткометражных фильмов ATELIER142 за 2007 год
 Специальный приз на МКФ «Евразия», Астана, Казахстан
«Первый кадр»
 Диплом Международного фестиваля Стран ШОС «За лучшую музыку»
 Диплом IV международного кинофестиваля стран СНГ и Балтии «Новое кино» за «Лучший сценарий»
«Шаар»
 Диплом Международного фестиваля стран ШОС «Лучший дебют»
«У нас все хорошо»
 Первый приз международного фестиваля студенческих работ «Одан» (Турция)
 Специальный приз жюри фестиваля студенческих работ «Старт» (Азербайджан)
 Гран При XV Тегеранского международного кинофестиваля (Иран)
 II приз Дубайского международного кинофестиваля (ОАЭ)
 Приз ARTE Дрезденского МКФ (Германия)
 Гран При фестиваля «Кыргызстан-Германия-Франция» (Кыргызстан)
 Специальный приз жюри МКФ «Урбан» (Иран)
 Гран При первого Национального Кинофестиваля молодого кино «Умут» (Кыргызстан)
 Специальный приз жюри Кинофестиваля стран-участниц ШОС (Кыргызстан)
 Участие на МКФ Роттердам (Нидерланды)

Международный кинофестиваль «Кыргызстан — страна короткометражных фильмов» 

«Айтыш фильм» совместно с Союзом кинематографистов Кыргызской Республики ежегодно, с 2011 года, проводит международный кинофестиваль «Кыргызстан — страна короткометражных фильмов» стран СНГ, Балтии и Грузии. Кинофестиваль предусматривает две конкурсные программы: национальную и международную. Награды присуждаются по 4 номинациям: «Лучший фильм», «Лучшая режиссура», «Специальный приз жюри», «Приз зрительских симпатий». По традиции, открытие фестиваля проходит 12 декабря, в день рождения народного писателя и деятеля кино Чингиза Айтматова.

См. также 
 Садык Шер-Нияз
 Кинематограф Киргизии

Примечания

Ссылки 
 Айтыш Фильм на IMDb.com
 Айтыш Фильм на сайте Kyrgyz Cinema
 МТРК Мир: Айтыш Фильм лидирует на рынке Кыргызстана"
 Пять новых кинокартин от Айтыш Фильм
 Киностудия «Айтыш Фильм» презентовала три новых документальных фильма
 Айтыш Фильм на третьем месте в Кыргызстане по применению технологических инноваций
 Ген.директор Айтыш Фильма Фархад Бекманбетов стал главой НС ОТРК
 Фильмы киностудии "Айтыш Фильм на канале Ютуб"

Кинематограф Киргизии
Кинокомпании по алфавиту